Joseph Rivière peut faire référence à : 

 Joseph Rivière (1912-1961), un sculpteur français ;
 Joseph Rivière (1914-1984), un homme politique français.